Het ATP-toernooi van Rotterdam 2018, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament, was de 46e editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 12 tot en met 18 februari 2018 in het evenementencomplex Rotterdam Ahoy.

Het toernooi van 2018 trok een recordaantal van 122.846 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Roberto Bautista Agut (ziekte) → vervangen door  João Sousa
  Nick Kyrgios (elleboogblessure) → vervangen door  Viktor Troicki
  Jo-Wilfried Tsonga (hamstringblessure) → vervangen door  Andreas Seppi (LL)
  Benoît Paire (rugblessure) → vervangen door  Nicolas Mahut (LL)

Tijdens het toernooi
  Tomáš Berdych - ziekte

Opgaven 
  Richard Gasquet - liesblessure
  David Goffin - oogblessure

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2018
Rotterdam